Função indicadora — retorna 1 para elementos de um subconjunto e 0 para os demais
 Função característica (probabilidade) — definida por 

Desambiguações de ciências